Michaelsberg est le nom de plusieurs localités en Allemagne : 

 Michaelsberg, quartier de la ville de Markdorf (Bade-Wurtemberg)
 Michaelsberg, district de la ville de Gundelsheim (arrondissement de Heilbronn, Bade-Wurtemberg)
 Michaelsberg, district de la commune Cleebronn (arrondissement de Heilbronn, Bade-Wurtemberg)

Michaelsberg (parfois Michelsberg), est le nom de plusieurs élévations en Allemagne : 

 Michelsberg (431,0 m), dans le Rhön, à Buttlar, district de Wartburg, Thuringe
 Michaelsberg, dans la Forêt-Noire, à Baden-Baden, dans le Bade-Wurtemberg (voir Stourdza-Kapelle)
 Michaelsberg (393,6 m), dans le Stromberg, près de Cleebronn, district de Heilbronn, Bade-Wurtemberg

 Michaelsberg (240 m), près de Gundelsheim, district de Heilbronn, Bade-Wurtemberg
 Michelsberg (St. Michaelsberg) (505,2 m), à Kipfenberg, Eichstätt, Oberbayern, Bavière
 Michelsberg (147,4 m), dans le Palatinat, près de Bad Dürkheim, district de Bad Dürkheim, Rhénanie-Palatinat

 Michaelsberg (ca. 262,2 m), dans les collines d'Alzeyer, près de Spiesheim, district Alzey-Worms, Rhénanie-Palatina
 Michaelsberg (Michelsberg) (118,46 m), à Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Rhénanie du Nord-Westphalie
 Michaelsberg, à Sinsheim, dans le Rhein-Neckar-Kreis, dans le Bade-Wurtemberg - voir Stift Sinsheim
 Michaelsberg (Michelsberg) (268,8 m), dans le Kraichgau, Untergrombach (Bruchsal), district de Karlsruhe, Bade-Wurtemberg